Johnny "Country" Mathis (1933-2011) – cantante country statunitense
 Johnny Mathis (n. 1935) – cantante pop statunitense
 Johnny Mathis (n. 1943) – cestista statunitense

 Johnny Mathis – album di Johnny Mathis del 1956